Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie, de Nederlandse federatie voor de paardensport
Koninklijke Hoogovens, Koninklijke Nederlandse Hoogovens en Staalfabrieken te IJmuiden, voorloper van Estel, Corus, en sinds 2007 onderdeel van Tata Steel.